Boçari steht für:

 Boçari (Adelsgeschlecht), ein mittelalterliches albanisches Adelsgeschlecht

Boçari ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Boçari (1788–1823), militärischer Führer im Unabhängigkeitskrieg der Griechen